

Persone 
Giovanni Battista Rodella –  inventore italiano
Gustavo Rodella – incisore e acquerellista italiano
Mauro Rodella – nuotatore italiano
Michela Rodella – calciatrice italiana

Altro
Col Rodella – colle del Trentino-Alto Adige
Villa Rodella – villa veneta di Cinto Euganeo